Calpúrnia (gente) — gente plebeia da Roma Antiga
Calpurnia (gênero) — género botânico da família Fabacaea
Calpurnia (banda) — banda musical canadense
2542 Calpurnia — asteroide

Desambiguações de gentílicos